Bila Vlaka je selo u općini Stankovci u Zadarskoj županiji u Hrvatskoj.

Prema popisu stanovništva iz 2011. ima 164 stanovnika.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Zadarskoj županiji